Wiegand:

 
 Wiegand — простой проводной интерфейс связи.